Альфред Пэйдж Лэйн (, 26 сентября 1891 — октябрь 1965) — американский стрелок, олимпийский чемпион.

Альфред Лэйн родился в 1891 году в Нью-Йорке. Ещё подростком он выиграл ряд чемпионатов, организованных Ассоциацией стрелков из револьвера США (U.S. Revolver Association). В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме он стал чемпионом в стрельбе из произвольного пистолета (личное и командное первенство) и стрельбе из дуэльного пистолета. В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене Альфред Лэйн стал чемпионом в командном первенстве по стрельбе из армейского пистолета на дистанциях 30 и 50 м, и завоевал бронзовую медаль в стрельбе из обычного пистолета. Впоследствии был принят на работу лицом оружейной компании Remington Arms для рекламы и популяризации её продукции.

Ссылки 
 

Стрелки США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1920 года
Персоналии:Remington